Localidades no Reino Unido
Thornton (Angus), em Angus
Thornton (Buckinghamshire), em Buckinghamshire
Thornton (East Riding of Yorkshire), em East Riding of Yorkshire
Thornton (Fife), em Fife
Thornton (Lancashire), em Lancashire
Thornton (Leicestershire), em Leicestershire
Thornton (Lincolnshire), em Lincolnshire
Thornton (Merseyside), em Merseyside
Thornton (Middlesbrough), em Middlesbrough
Thornton (Northumberland), em Northumberland
Thornton (Pembrokeshire), em Pembrokeshire
Thornton (West Yorkshire), em West Yorkshire
Thornton Abbey, em Lincolnshire
Thornton Curtis, em Lincolnshire
Thornton Heath, em Londres
Thornton Hough, em Merseyside
Thornton in Craven, em North Yorkshire
Thornton in Lonsdale, em North Yorkshire
Thornton-le-Beans, em North Yorkshire
Thornton-le-Clay, em North Yorkshire
Thornton-le-Dale, em North Yorkshire
Thornton-le-Fylde, em Lancashire
Thornton le Moor, em Lincolnshire
Thornton-le-Moor, em North Yorkshire
Thornton-le-Moors, em Cheshire
Thornton-le-Street, em North Yorkshire
Thornton Park, em Northumberland
Thornton Rust, em North Yorkshire
Thornton Steward, em North Yorkshire
Thornton Watlass, em North Yorkshire

 Localidades nos EUA
Thornton (Arkansas), no Arkansas
Thornton (Califórnia), na Califórnia
Thornton (Colorado), no Colorado
Thornton (Illinois), em Illinois
Thornton (Iowa), em Iowa
Thornton (Kentucky), no Kentucky
Thornton (Luisiana), na Luisiana
Thornton (Mississippi), no Mississippi
Thornton (Nova Hampshire), em Nova Hampshire
Thornton (Rhode Island), em Rhode island
Thornton (Texas), no Texas
Thornton Township, em Illinois

Desambiguação